La Primeira Divisão 1952/53 fue la 19.ª edición de la máxima categoría de fútbol en Portugal. Sporting de Portugal ganó su octavo título.

Tabla de posiciones

Enlaces externos 
 Estadísticas en ceroacero

1953
Fútbol en 1952
Fútbol en 1953